Gainsbourg ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Gainsbourg (* 1971), französische Filmschauspielerin und Sängerin
 Serge Gainsbourg (1928–1991), französischer Musiker und Filmschauspieler

Gainsbourg steht auch für:
 Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte, Film (F 2010) über Serge Gainsbourg
 (14600) Gainsbourg, einen Asteroiden